The Beat – film z 2003 roku

Muzyka 
 The Beat – brytyjski zespół muzyczny
 The Beat – amerykański zespół muzyczny
 The Beat – album Boney Jamesa
 „The Beat” – piosenka Basshuntera z albumu LOL <(^^,)>